Type 92 – mitragliatrice pesante da 7,7 mm dell'esercito giapponese durante la seconda guerra mondiale
Type 92 – mitragliatrice aeronautica da 7,7 mm giapponese durante la seconda guerra mondiale
Type 92 – obice da 70 mm dell'esercito giapponese durante la seconda guerra mondiale
Type 92 – cannone da 105 mm dell'esercito giapponese durante la seconda guerra mondiale
Type 92 – siluro della Marina imperiale giapponese durante la seconda guerra mondiale
Type 92 Chiyoda - autoblindo dell'Esercito imperiale giapponese
Type 92 Jyū-Sokosha – tankette dell'esercito giapponese
Bristol Type 92 – aereo sperimentale britannico
Caccia Tipo 92 – denominazione dell'esercito giapponese del caccia biplano Kawasaki KDA-5
Type 92 – denominazione dell'esercito cinese dell'autoblindo WZ551